Чайо́т  () — вьющиеся травянистые растения, род семейства .

Однодомные лианы. Листья черешковые, простые, угловатые или лопастные. Тычиночные цветки белые сидят в пазухах, собраны в рыхлые кисти. Женские цветки одиночные или парами, размещаются в пазухах около мужских цветков. Плоды зелёные, яйцевидные, мясистые, бороздчатые или гладкие с одним крупным семенем линзовидной формы.

Представители рода естественным образом произрастают на территории Мексики и в Центральной Америке, один вид интродуцирован в Китае.

Таксономия 
  355. 1756. nom. cons.

Синонимы

Виды

Примечания

Литература

Ссылки 

Тыквенные
Флора Центральной Америки